EMG steht für:
 Elektromyografie, Methode der medizinischen Diagnostik
 EMG (Unternehmen), US-amerikanisches Unternehmen mit Spezialisierung auf Tonabnehmer für Bässe und Gitarren
 EMG Germany, TV-Dienstleistungsunternehmen für Studio-, Außen- und Postproduktion
 EMG Automation, deutscher Anbieter von Automatisierungslösungen
 Exomphalos-Makroglossie-Gigantismus-Syndrom (EMG-Syndrom), Synonym für das Beckwith-Wiedemann-Syndrom
 Environment Management Group, ein Koordinationsgremium der Vereinten Nationen
 Eisenwerk Milspe GmbH, ehemaliges deutsches Unternehmen mit Spezialisierung auf elektrische Kaffeemühlen
 European Musik Group GmbH, ein Musikverlag
 East Mediterranean Gas, ägyptisches Unternehmen
 Ernst-Mach-Gymnasium Haar
 European Masters Games, Multisportveranstaltung für Seniorensportler
 Empangeni Airport (IATA-Code), Flughafen von Empangeni, City of uMhlathuze, Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika

E.M.G. steht für:
 E.M.G. Hand-Made Gramophones, britischer Hersteller von Grammophonen

emg steht für:
 Ost-Mewahang (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung